Перистість , (пірчастість) 
-  пір’їноподібне розташування або поділення на кілька елементів по обидва боки від спільної стрижнеподібної основи. (Англійською: pinnation або pennation). Перистість спостерігається в біологічній морфології, в кристалах деяких видів льоду або металу, у формах ерозії або річища. Подібним поняттям є "гребінчастість" - гребенеподібне розташування частин лише з одного боку. У ботаніці також використовується термін "пальчастість", коли структури розходяться від спільної цятки.

У ботаніці 
 
У ботаніці перистість спостерігається у розташуванні уздовж спільного стержня складових листка, жилкування, інше. Окремі листові пластинки розташовані з обох боків стержня, є перисто-складними листками. Перисто-розділене листя мають горобина, ясен, папороть... Рослини з перистим листям іноді називають «перистолистими». Якщо пластини складного листка теж діляться на перисті частини, його називають двоперистим.

У зоології 

У тварин пірчастість трапляється в різних організмах і органах. Одноперистими чи двоперистими можуть бути деякі м'язи.

У геоморфології 

Перистість виникає в певних системах річищ, у яких усі основні потоки приток входять у головні русла, течучи в одному напрямку під косим кутом.

Посилання 
 Перистий http://sum.in.ua/s/Perystyj або пірчастий http://sum.in.ua/s/pirchastyj (не плутати з перістий http://sum.in.ua/s/Peristyj).